« Corée » peut désigner :

en géographie 

 la Corée ou péninsule coréenne, région géographique et culturelle d'Extrême-Orient ;
 la Corée du Nord, officiellement appelée « République populaire démocratique de Corée », pays localisé dans la partie septentrionale de la péninsule coréenne ;
 la Corée du Sud, officiellement appelée « République de Corée », pays occupant la partie méridionale de la péninsule coréenne.

en biologie 
 la corée marginée (Coreus marginatus), insecte hémiptère (punaise) de la famille des Coreidae.